Paris är huvudstad i Frankrike.

Paris kan också avse:

Personer
Paris (mytologi), i grekisk mytologi prins av Troja och deltagare i Trojanska kriget
Paris (skådespelare under Domitian), skådespelare i Rom under kejsare Domitian

Efternamn
Aimé Paris (1798–1866), fransk musiklärare och stenograf
Barry Paris, en skådespelare
Bubba Paris, amerikansk fotbollsspelare och hans tvillingdöttrar, båda basketspelare:
Courtney Paris
Ashley Paris
Elizabeth Crewson Paris, domare i United States Tax Court
François-Edmond Pâris, fransk amiral
Gaston Paris, fransk författare och lingvist
Jackie Paris, amerikansk jazzsångare och gitarrist
John Paris Jr., kanadensisk hockeycoach
John Ayrton Paris, läkare
Lucius Domitius Paris, skådespelare i Rom under Nero
Matthew Paris, engelsk munk och historiker på 1200-talet
Pierre-Adrien Pâris (1745–1819), fransk arkitekt
Ryan Paris, italiensk sångare
Sarina Paris, kanadensisk popmusiker
Twila Paris, en kvinnlig kristen sångare

Förnamn
Paris Barclay, amerikansk TV-regissör
Paris Bennett, sångare som var finalist och slutade på femte plats i den femte säsongen av American Idol
Paris Elia, cypriotisk fotbollsspelare
Paris Hilton, societetslejon och arvtagerska
Paris Katherine Jackson, dotter till Michael Jackson
Paris Kanellakis, grekisk datavetare
Paris Latsis, grekisk skeppsredare som kort var förlovad till Paris Hilton
Paris Simmons (född 1990), engelsk fotbollsspelare
Paris (rapper), en rappere från San Francisco

Fiktiva karaktärer
Count Paris, karaktär i William Shakespeares Romeo och Julia
Paris Carver, en James Bond-karaktär 
Paris Geller, kvinnlig karaktär i TV-serien Gilmore Girls
Owen Paris, karaktär i TV-serien Star Trek: Voyager och pappa till Tom Paris
Tom Paris, karaktär i TV-serien Star Trek: Voyager
The Great Paris, karaktär i TV-serien Mission: Impossible

Adelskap
Greve av Paris, en titel som hölls av äldre medlemmar av House of Orléans

Geografi

Kanada
Paris, Ontario
Paris, Yukon

Kiribati
Paris, Kiribati

Sverige
Paris och Wien, småort tidigare benämnd enbart Paris.

USA
New Paris, Indiana
New Paris, Ohio
New Paris, Pennsylvania
Paris, Arkansas
Paris, Kalifornien, tidigare namn på Loraine, Kalifornien
Paris, Idaho
Paris, Illinois
Paris, Kentucky
Paris, Maine
Paris, Michigan
Paris, Missouri
Paris, New York
Paris, Ohio
Paris, Pennsylvania
Paris, Tennessee
Paris, Texas
Paris, Virginia
Paris, Grant County, Wisconsin
Paris, Kenosha County, Wisconsin
Paris Township, Michigan
South Paris
St. Paris, Ohio
West Paris, Maine
Beresford, South Dakota, tidigare Paris, Dakota Territory

Städer med smeknamnet "Paris"
Beirut, Libanon, Paris of the Middle East
Bukarest, Rumänien, Little Paris of the East
Kansas City, Missouri, USA, Paris of the Plains
Tromsø, Norge, Nordens Paris
Hanoi, Vietnam, Little Paris
Saskatoon, Saskatchewan, Kanada, Paris of the Prairies
Vänersborg, Sverige, Lilla Paris

Botanik
Paris, ett växtsläkte i familjen nysrotsväxter
Paris quadrifolia, en ört

Film och TV
 Paris (film, 1926), en film från 1926 med Charles Ray, Joan Crawford och Douglas Gilmore
 Paris (film, 2008), en film från 2008 film regisserad av Cédric Klapisch
 Paris, France (film), en kanadensisk film från 1993, regisserad av Jerry Ciccoritti och skriven av Tom Walmsley
 Paris, je t'aime, film från 2006
 Paris, Texas (film), regisserad av Wim Wenders
 Paris (serie, 1979), TV-serie med James Earl Jones
 Paris, fiktiv australisk ort, platsen för Peter Weirs film The Cars That Ate Paris från 1974

Musik

Musiker
Paris (musikgrupp), svenskt indiepop-band.
Paris, ett projekt på mitten av 1970-talet av f.d Fleetwood Mac-gitarristen Bob Welch
Paris, Texas (musikgrupp), en musikgrupp
Paris (rappare), en rappare från Oakland
Poison (musikgrupp), som använde namnet Paris i tidiga karriären
Paris, ett tidigt 1980-tals brittiskt band med Andy Hill

Musikaler
Paris (musikal, 1928), en musikal från 1928 av Cole Porter
Paris (musikal, 2003), en musikal skriven av australiska rockmusikern Jon English

Singlar och låtar 
Paris, Tokyo, en singel av Lupe Fiasco
Paris (låt med Friendly Fires), en singel av Friendly Fires
Paris (låt med Jay-Jay Johanson), en låt av Jay-Jay Johanson

Album 
Paris (La Oreja de Van Gogh album), en version från 2004 av albumet Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) av La Oreja de Van Gogh
Paris (musikalbum, Malcolm McLaren album), ett konceptalbum från 1997 concept av Malcolm McLaren
Paris (musikalbum, Marc Lavoine), ett album från 1991 av Marc Lavoine
Paris (musikalbum, Paris Hilton), Paris Hiltons debutalbum
Paris (musikalbum, Putumayo), ett samlingsalbum från 2006
Paris (musikalbum, Supertramp), ett livealbum från 1980 av Supertramp
Paris (musikalbum, The Cure), ett album från 1993 av The Cure

Fartyg
Paris, ett slagskepp sjösatt 1912 och skrotat 1956
, ett oceanångare sjösatt 1916 som fattade eld och kapsejsade 1939 och skrotades i slutet av 1940-talet
, ett frakfartyg vid Reardon Smith Line från 1946 till 1952
, ett franskt örlogsfartyg som sjönk 1917 utanför Kemer, Turkiet

Teknologi
Paper Aircraft Released Into Space (PARIS), flygprojekt

Övrigt
3317 Paris, en mindre planet döpt efter den legendariske figuren i Trojanska kriget
Paris Group, en grupp franska kärnvapenforskare 1939-40, se Tube Alloys
City of Paris, ett fall i USA:s högsta domstol
City of Paris Dry Goods Co., ett nedlagt detaljhandelföretag i San Francisco
Paris (130 nm SOI), en mikroprocessor från AMD
Paris Las Vegas, ett hotell i Las Vegas, Nevada
Plaster of Paris, en form av puts
Morane-Saulnier MS-760 ("Paris"), ett lätt jetflygplan
Paris France (roman), roman av Gertrude Stein